dusza – w religii
 dusza – w teologii katolickiej
 dusza – w filozofii
 dusza – część żelazka
 dusza – element instrumentów smyczkowych
 dusza – część konstrukcyjna schodów